Kljuna (Nevesinje, BiH)
Kljuna (Foča, BiH)